Santa Cristina (Mesão Frio), een plaats in Portugal
Santa Cristina d'Aspromonte, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, regio Calabrië 
Santa Cristina e Bissone, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia, regio Lombardije 
Santa Cristina Gela, een gemeente in de Italiaanse provincie Palermo, regio Sicilië 
Santa Cristina Gherdëina, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol, regio Trentino-Zuid-Tirol
Santa Cristina d'Aro, een gemeente in de Spaanse provincie Girona in de autonome regio Catalonië
Santa Cristina de la Polvorosa, een gemeente in de Spaanse provincie Zamora in de regio Castilië en León
Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Cristina di Tarantasca, een plaats in de Italiaanse gemeente Tarantasca